Joseph Marie Stanislas Becquey-Beaupré (1751-1834), ingénieur français ;
 François Becquey (1759-1834), avocat, fonctionnaire et homme politique français ;
 Louis Becquey (1760-1849), haut fonctionnaire, magistrat et homme politique français.